Toto je seznam hráčů, kteří v základní části finské hokejové ligy SM-liiga  měli uděleno nejvíce trestných minut.

Vítězové 

Trofeje a ocenění SM-liigy